Hauser se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Elke Hauser
 Erwin Hauser
 Martin Hauser